Сан-Хо́рхе (, «Святой Георгий»):

Топонимы 
 Сан-Хорхе — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество).
 Сан-Хорхе — муниципалитет в Сальвадоре, в департаменте Сан-Мигель.
 Сан-Хорхе — населённый пункт в Уругвае, в департаменте Дурасно.

См. также 
 Санкт-Георген — эквивалент на немецком языке
 Сан-Джорджо — эквивалент на итальянском языке
 Сент-Джордж — эквивалент на английском языке
 Сен-Жорж — эквивалент на французском языке
 Сан-Жоржи — эквивалент на португальском языке